O Bearshare é um programa de compartilhamento de arquivos que usa a rede Gnutella. Já a manutenção do software é feito pela empresa Free Peers, Inc..

Características 
O programa usa a plataforma Windows. Atualmente o programa está sob a licença de um software proprietário, ou seja, ele está protegido de qualquer tipo de alteração. Existem dois tipos de bearshare, o Free e o Pró, este último é pago. Existe ainda o "Bearshare online", onde apenas músicas são compartilhadas.

Prós e contras 
 O programa consegue disponibilizar muitos arquivos de música e videos, principalmente pornográficos, além de fotos. Se possuir o mínimo de "fontes", 9 ativas por vez, o download se desenrola com rapidez, dependendo é claro de sua conexão. Por ser um programa um pouco mais recente em relação aos demais, ele pode disponibilizar poucas fontes. Mesmo assim, segundo alguns, a sua utilização é agradável .
 Ele reinicia o download do ponto em que foi interrompido, e muitas vezes, consegue ir mais rápido do que antes.
 Sua aparência é bem simples e de fácil manuseio e totalmente simples de se configurar.
 Até o começo de 2006 ele estava disponível em vários idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Italiano, Holandês, Chinês e Polonês.
 Podem ser feitas várias buscas ao mesmo tempo, tanto de vídeos, músicas, fotos e etc.
 O "preview" é considerado por seus usuários como um dos piores dentre os programas P2P.
 É de fácil instalação.
 Atualmente entrou em uso o "BearFlix", uma variação do "BearShare" padrão só para o compartilhamento de vídeos

Ligações externas 
 Site oficial

P2P
Programas para Windows